Eredivisie i fotboll 2009/2010 var den 54:e säsongen av Nederländernas högstaliga i fotboll. Ligan spelades från 31 juli 2009, till 2 maj 2010. Twente vann sin första titel. Uruguayanen Luis Suárez från Ajax vann skytteligan med 35 gjorda mål.

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Källor
 

 

2009/2010
Fotbollssäsongen 2009/2010
2009 i Nederländerna
2010 i Nederländerna